Мафусаї́л, Матусаї́л (, метальник списа) — у Біблії (старий Заповіт), один із патріархів, прабатьків людства (Буття, 5:21—27), син Еноха та дід Ноя. У віці 187 років породив Ламеха і після цього ще прожив 782 роки та породив « .. інших синів та дочок». Згідно Біблії, прожив 969 років і, таким чином, є найстарішою людиною, чий вік вказаний у Біблії. Його ім'я стало позначальним для довгожителів. При порівнянні віку Матусаїла та його потомків з часом народження Ноя та початком всесвітнього потопу виходить час його смерті перед потопом чи зразу на початку Всесвітнього потопу.
Матусаїл був нащадком Сифа і його не можна плутати із згаданим у Буття 4:18 Мафусаїлом — нащадком Каїна, сина Мегуяела.

Родовід

Примітки

Посилання 
Книга Буття. Біблія у перекладі Івана Хоменка Розд. 5:21-27

Джерела 
 Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Видавництво отців Василіан «Місіонер», 2005.

Персонажі за алфавітом
Особи Старого Завіту
Міфічні довгожителі
Книга Буття
Біблійний родовід